Le terme ligne 68 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Tramway

Belgique 
 Ancienne ligne 68 du tramway vicinal de Charleroi (SNCV Hainaut).

France 
 Ancienne ligne 68 du tramway de Marseille.

Voie ferrée 
 Ligne 68 des Chemins de fer belges ;
 Ligne 68 de Media Distancia Renfe en Espagne.

Voir aussi 
 
 68 (nombre)

68